Pomiglianesi – abitanti di Cutinelli
Pomiglianesi – abitanti di Frattaminore
Pomiglianesi – abitanti di Pomigliano d'Arco